

События 
 В Москве открыта Меншикова башня.
 25 апреля — Сражение при Альмансе
 1 мая — Вступил в действие «Акт об унии» между Англией и Шотландией (слияние в Королевство Великобритания (Kingdom of Great Britain), с общим законодательным собранием.)
 21 июня — создан Суздальский 62-й пехотный полк.
 28 октября — землетрясение в Японии унесло жизни около 5 тысяч человек.
 Сопротивление Арагона и Валенсии сломлено, а их статуты и привилегии отменены.
 Имперские войска заняли герцогство Миланское, Парму и большую часть Неаполитанского королевства.
 Присоединение к Пруссии Текленбурга.
 Омодский сейм в Венгрии. Лишение Габсбургов престола и объявление Ракоци королём.
 Сентябрь — Договор в Варшаве. Пётр I обязался оказать Ракоци помощь, если тот станет королём Польши, а Франция заключит союз с Россией.
 Свершилась последняя казнь участника стрелецкого бунта 1698 года.
 Восстание крестьян в Жемайтии.
 Восстание против Сефевидов в Джаро-Балакенской области.
 Август — Шведские войска двинулись на восток.
 Из междоусобной войны сыновей Аурангзеба победителем вышел Муаззам (Бахадур-шах).
 1707—1712 — Падишах Моголов Бахадур раздал остатки сокровищ крупным мусульманским феодалам.
 Бахадур заключил перемирие с маратхами, за ними признано право собирать чаут с шести провинций Декана. На родину отпущен раджа Саху.
 Яков Брюс составил первую в России карту звёздного неба.
 Пётр I открыл первый в России госпиталь и при нём госпитальную школу.

Наука

Литература

Музыка

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1707 году
 15 апреля — Леонард Эйлер (ум. 1783), математик, внёсший значительный вклад в развитие математики, а также механики, физики, астрономии и ряда прикладных наук.
 22 апреля — Генри Филдинг, английский писатель (ум. 1754).
 23 мая — Линней Карл, шведский естествоиспытатель (ботаник, зоолог, минералог) и медик.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1707 году
 9 мая — Дитрих Букстехуде (род. ок. 1637), немецкий композитор.

См. также